Wohlfeil ist der Familienname folgender Personen:

 Ellinor Wohlfeil (1925–2022), deutsche Autorin
 Ingo Wohlfeil (* 1971), deutscher Journalist, Radiomoderator und Reporter
 Rainer Wohlfeil (* 1927), deutscher Historiker
 Robert Wohlfeil (1889–1940), Priester und Gewaltopfer der katholischen Kirche

wohlfeil bedeutet als Adjektiv:

 günstig, für einen geringen Preis
 geistlos, platt, ohne intellektuelles Niveau; siehe Plattitüde

Siehe auch: